Er zijn twee instrumenten die onder de naam baglama door het muziekleven gaan.
 baglamas, het kleinere zusje van de Griekse bouzouki
 bağlama, Turks muziekinstrument